Шарло (фр. Charlot) — многозначный термин.

 Шарло — французская музыкальная группа, созданная в 1966 году. 
 Шарло, Жан (1898—1979) — французско-мексиканский художник-монументалист, рисовальщик, гравёр, литограф, прозаик.
 Шарло (полное имя неизвестно) — французский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.